<< 57-я Церемонии вручения 59-я >>

58-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 27 августа 2006 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущим выступил Конан О'Брайен.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2006)
 Золотой глобус (2006)

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2006
События 27 августа
Август 2006 года
2006 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2006 года